Jerome "Jerry" Yellin foi um piloto de caça das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos.

Nascidos em 1924